Дьяволицы:

 Дьяволицы — фильм Анри-Жоржа Клузо.
 Дьяволицы — ремейк предыдущего фильма с Изабель Аджани и Шэрон Стоун в главных ролях.

См. также 
 — фильм Хершела Гордона Льюиса.